Ko Lanta est une île de Thaïlande ;
Koh-Lanta est un divertissement télévisé dit de « téléréalité » diffusé sur la chaîne privée TF1 depuis le , et présenté par Denis Brogniart.

NB : En thaï le mot île se dit ko (prononcer 'ko' très bref) (เกาะ) et précède toujours le nom de l'île. On dira donc : « Ko Lanta » ou « L'île de Lanta » mais pas « l'île de Ko Lanta ». Ainsi, seule la translitération RTGS "ko" est standard et non la forme "koh".